

Geografia 
 Paesi Bassi
Leyden – forma arcaica del nome in lingua olandese della città di Leida
 Stati Uniti d'America
Leyden – comune del Massachusetts
Leyden – comune dello stato di New York

Altro 
 Leyden – formaggio olandese